Angeli e demoni (Angels & Demons) – romanzo di Dan Brown del 2000
 Angeli e demoni (Angels & Demons) – film del 2009 diretto da Ron Howard
 Angels & Demons – album di Hans Zimmer del 2009, colonna sonora del film Angeli e demoni
 Angels & Demons – album di Peter Andre del 2012